Ettore Paratore, universitaire italien.
Giuseppe Paratore, avocat et homme politique italien. 
, producteur de télévision italien.
Nello Paratore, entraîneur italien de basket-ball.
, golfeur italien.